IBA — акронім латинкою, позначає:
 IBA — Важлива орнітологічна територія (Important Bird Area)

Організації 
 Міжнародна асоціація юристів (International Bar Association)
 Міжнародна асоціація барменів (International Bartenders Association)
 Міжнародна боксерська асоціація (International Boxing Association)
  (Israel Broadcasting Authority).

Див. також 
 AIBA (Amateur International Boxing Association) — Міжнародна асоціація аматорського боксу.
 IBA57 — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі.